

Historia y evolución

Evolución del uniforme 

Desde 1921, fecha del nacimiento de su actual denominacón, el club no ha variado nunca más sus colores. Es entonces cuando con la aparición de los patrocinadores deportivos años después y con la evolución del escudo de la entidad se han ido produciendo los cambios reflejados a continuación:

 Camisa blanca, calzón blanco, medias negras (1920-21) Primer uniforme oficial frente a otras sociedades.
 Camisa blanquiazul, calzón negro, medias negras (1921-25) Variación de colores con la nueva denominación.
 Camisa blanquiazul, calzón azul, medias blancas (1925-26) Cambio de medias al blanco.
 Camisa blanquiazul, calzón azul, medias blanquiazules (1926-99) Adopción de los colores del club en toda la equipación.
 Camisa blanquiazul, calzón azul, medias blancas (1999-10) Cambio de medias al blanco.
 Camisa blanquiazul, calzón negro, medias negras (2010-11) Cambio temporal de calzones y medias a los colores primitivos.
 Camisa blanquiazul, calzón azul, medias blanquiazules (1931-54) Vuelta al uniforme anterior.

Variaciones por temporadas

Proveedores y patrocinadores

Otras equipaciones 

Para celebrar sus participaciones en la Copa de la UEFA, el Alavés utilizó, en esta competición, equipaciones con diseños totalmente nuevos que rompían con los tradicionales colores albiazules. En las camisetas se lucían los nombres de todos los socios abonados y el patrocinador era Rioja Alavesa. Por este motivo, los colores escogidos para estas equipaciones fueron el rosa y el color vino.

En la final de Dortmund, se empleó una equipación inspirada en los colores y el diseño de la clásica camiseta de Boca Juniors.<!R0>

Referencias

Notas 

Historia del Deportivo Alavés
Alavés